Girardot ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Girardot (* 1988), französische Schauspielerin
 Annie Girardot (1931–2011), französische Schauspielerin
 Etienne Girardot (1856–1939), britischer Schauspieler
 Georges Girardot (1856–1914), französischer Maler
 Hippolyte Girardot (* 1955), französischer Schauspieler
 Léonce Girardot (1864–1922), französischer Automobilrennfahrer
 Maurice Girardot (1921–2020), französischer Basketballspieler 

Girardot ist der Name folgender Orte:
 Girardot (Kolumbien)
 Girardot (Aragua), Venezuela

Girardot ist der Name folgender Unternehmen:
 Girardot (Automobilhersteller), französischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Girardeau